Island of Lost Souls (film), een film met Charles Laughton en Bela Lugosi
Island of Lost Souls (lied), een lied van Blondie's album The Hunter